Финал Кубка европейских чемпионов 1977 года — финальный матч розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1976/77, 22-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов. Этот футбольный матч состоялся 25 мая 1977 года, на стадионе «Олимпийский» в Риме. В матче встретились английский «Ливерпуль» и западногерманская «Боруссия» (Мёнхенгладбах).

Отчёт о матче

Литература

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1976/1977

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1977
Кубок европейских чемпионов
Май 1977 года
Лига чемпионов 1977
Лига чемпионов 1977
Международные соревнования по футболу в Италии
Международные спортивные соревнования в Риме
События 25 мая
Спорт в Италии в 1977 году
Спорт в Германии в 1977 году
Спорт в Великобритании в 1977 году